Gucha kan syfta på:

 Gucha (distrikt) – ett distrikt i Kenya
  Gucha-Kiya – en ort i Iran